Csehország
 Kamenná, település a České Budějovice-i járásban
 Kamenná, település a Jihlavai járásban
 Kamenná, Krásná településrésze a Chebi járásban
 Kamenná, település a Šumperki járásban
 Kamenná, település a Třebíči járásban
hasonló
 Kamenná Horka, település a Svitavyi járásban
 Kamenná Lhota, település a Havlíčkův Brod-i járásban
lásd még
 Kamenná Poruba (egyértelműsítő lap)